Szwajcaria:
 Flon – rzeka, dopływ Rodanu
 Le Flon – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Veveyse

Szwecja:
 Flon – miejscowość

Osoby:
 Suzanne Flon – francuska aktorka

Zobacz też:
 Flin Flon